Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Libor Pimek e Vince Spadea 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (campioni)
 David Adams /  Menno Oosting (quarti di finale)

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (primo turno, ritirati)
 Wayne Arthurs /  Tomás Carbonell (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1995
ATP Tour 1995